Быстрик — топоним:

Белоруссия 
 Быстрик — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Быстрик — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Быстрик — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Быстрик — посёлок в Советском районе Курской области.

 Быстрик (приток Большой Верейки) — река в Воронежской области, приток Большой Верейки.
 Быстрик (приток Герасима) — река в Курской области, приток Герасима.

Украина 
 Быстрик — село, Погребищенский район, Винницкая область.
 Быстрик — село, Бердичевский район, Житомирская область.
 Быстрик — село, Ружинский район, Житомирская область.
 Быстрик — село, Кролевецкий район, Сумская область.